Гачок — невеликий гак, деталь, що зазвичай застосовується для закріплення та підняття вантажу за допомогою підйомних засобів типу підйомного крана, троса або ланцюга, до якої прикріплюється сам гачок. У загальному випадку являє собою сектор круга з міцного металу або іншого матеріалу.
 Спусковий гачок — елемент стрілецької вогнепальної зброї.
 В'язальний гачок — гачок для в'язання, протягування нитки.
 Риболовний гачок — елемент риболовної снасті.
 Одяговий гачок чи гаплик — застібка для одягу.
 Гачок — кріпильний виріб.
 Гачок — пристосування для підвішування одягу, елемент вішалки.
 Гачок (за́щіпка) — пристрій для защіплення дверей, вікон, хвірток, кватирок.

Див. також 
 Гак (значення)
 Гачек — діакритичний знак.
Гаки